Куп Кариба 1993. (познат као Шел Куп Кариба због спонзорства) било је петто издање Купа Кариба, основано од стране ФСК, једне од КОНКАКАФ зона. Домаћин финалног дела турнира је била Јамајка. Финални део такмичења одржано је од 17. јун до 27. јуна и осам тимова се пласирало у последњу рунду где су се придружили браниоцима титуле Тринидад и Тобагоу и домаћину Јамајки. У квалификацијама је учествовало 19. репрезентацијa.
у финалном делу је одиграно 16 утакмица и постигнуто 48 голова. У квалификацијама је одиграно 37 утакмица и постигнуто 113 голова.

Репрезентације финалисти Мартиник и Јамајка су се аутоматски пласирали на златни куп КОНКАКАФа 1993. године.

Квалификације
 (као домаћин) и  (као носилац титуле) су се аутоматски квалификовали за финални део турнира одржаном на Јамајци.

Кфалификације су се одржале од 11. маја па до 21. маја 1993. године.

Група 1

Утакмице су игране у Гранади

 је преузео место , победника групе 3, у финалу из непознатих разлога.

Група 2
Утакмице су игране у Џорџтауну, Гвајана.

Група 3

 се квалификовао након одустајања  и  Холандских Антила, али су после тога замењени из непознатих разлога са  фудбалском репрезентацијом .

Група 4
Утакмице су игране на Ангвили

Група 5
Утакмице су игране на Сент Китс и Невису

Група 6
Утакмице су игране на Мартинику, Француској Гвајани и Гваделупу.

Завршни турнир

Финалисти

Група А

Група Б

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

 и  су се као две најбоље пласиране репрезентације аутоматски квалификовале за Конкакафов златни куп 1993.

Референце

Спољашње везе 
 
 Архива RSSSF
 Фудбалски савез Кариба
 КОНКАКАФ Званичниа страница

Куп Кариба